Ralph Klein (basketballer), Israëlisch basketbalspeler en -trainer
Ralph Klein (politicus), Canadees politicus